Silver Lake (engl. für „Silbersee“) ist der Name folgender Seen und Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Silver Lake (Chugach Mountains), Alaska
 Silver Lake (West Branch Little Sioux River), Stausee im Dickinson County, Iowa
 Silver Lake (Silver Fork American River), Stausee im Amador County, Kalifornien
 Silver Lake (Los Angeles), Kalifornien
 Silver Lake (Mojave), Kalifornien
 Silver Lake (Michigan)
 Silver Lake (Cleveland Township, Le Sueur County), Minnesota
 Silver Lake (Elysian Townshin, Le Sueur County), Minnesota
 Silver Lake (McLead County), Minnesota
 Silver Lake (Olmsted County), Minnesota
 Silver Lake (Sibley County), Minnesota
 Silver Lake (Waseca County), Minnesota
 Silver Lake (Sweet Grass County), Montana
 Silver Lake (New Hampshire)
 Silver Lake (Mescalero Apache Reservation), New Mexico
 Silver Lake (North-Cascades-Nationalpark) in Washington

Silver Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Silver Lake (Florida)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Illinois)
 Silver Lake (Iowa)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (New Hampshire)
 Silver Lake (New York)
 Silver Lake (North Carolina)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Washington)
 Silver Lake (Kenosha County, Wisconsin)
 Silver Lake (Waushara County, Wisconsin)

Silver Lake bezeichnet außerdem:
 Silver Lake (Unternehmen), US-amerikanische Investmentgesellschaft
 Silver Lake, Musikprojekt von Esa Holopainen
 Silver Lake Dam, Staudamm im Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Silver Lake Township
 Silver Lake Historic District